

Іваньково — присілок, Сокольський район, Нижньогородська область
 Іваньково — присілок, Ядрінський район, Чувашія